Erlbach peut désigner diverses localités d'Allemagne :
 dans le Land de Bavière :
 Erlbach, commune de l'arrondissement d'Altötting,  dans la région de Haute-Bavière ;
 Markt Erlbach, municipalité à statut de , dans l'arrondissement de Neustadt (Aisch)-Bad Windsheim et la région de Moyenne-Franconie ;
 Erlbach, quartier de la municipalité de Rennertshofen, à statut de , dans l'arrondissement de Neuburg-Schrobenhausen et la région de Haute-Bavière ;
 Erlbach, quartier de la commune d'Oettingen in Bayern, dans l'arrondissement de Donau-Ries et la région de Souabe ;
 dans le Land de Saxe :
 Erlbach, ancienne commune de l'arrondissement du Vogtland, dans le district de Chemnitz ;
 Erlbach-Kirchberg, commune de l'arrondissement de Stollberg, dans le district de Chemnitz ;
 Erlbach, quartier de la commune de Zschadraß, dans l'arrondissement de la Muldental et le district de Leipzig.